

События 
 21 июля умер Мануил II Палеолог. На престол Византии вступает его сын Иоанн VIII (1392—1448).
 Роялистский переворот Якова I в Шотландии, благодаря которому король приобретает больше власти, казнь герцога Олбани.
 На престол Наварры вступает король Хуан II Арагонский.
 Бенедикт XIV (антипапа) — папа римский (12 ноября 1425—1430).
 Победа таборитов при Реце (Австрия).
 3 декабря Венеция и Флоренция, опасавшаяся усиления миланского герцогства Висконти, создали лигу против Милана (см. Терраферма).
 Лоренцо Гиберти начинает работу над восточными дверьми флорентийского баптистерия; Паоло Учелло начал работу над мозаиками собора Сан-Марко в Венеции; Мазаччо расписывает капеллу Бранкаччи; Ян ван Эйк становится придворным художником Филиппа Доброго.
 В Бельгии основан первый бельгийский университет — Лёвенский.
 Московия и Русь:
 Умер Василий I Дмитриевич. На престол вступает его сын князь Василий II Тёмный (1425—1462)
 Умирают тверские князья Александр Иванович, Юрий Александрович, Иван Михайлович.
 Начинается война Василия Тёмного против Юрия Дмитриевича (см. Междоусобные войны на Руси второй четверти XV века)
 Одна из возможных дат написания «Троицы» Рублёва
 Нижний Новгород окончательно присоединяется к Московскому государству
 Азия:
 Умер Чжу Гаочи. 27 июня на престол Китая вступает его сын император Чжу Чжаньцзи.
 Весна — Вьетнамские повстанцы прорвались в Нге-ан и начали освобождать округ, осадив центральную цитадель.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1425 году

 Бальдовинетти, Алессо, итальянский художник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1425 году
 27 февраля — Василий I Дмитриевич, великий князь московский и владимирский.

В художественной литературе 
 1425 год — время действия романа Анджея Сапковского «Башня шутов».

См. также